Az aorta ruptura az aorta (a legnagyobb verőér) falának megrepedése. Ez egy ritka, életveszélyes állapot. Leggyakoribb oka egy hasi aorta aneurysma spontán megrepedése. Különbözik az aortadissectiotól, amiben csak az érfal belső rétege szakad ki, és az emiatt a fal rétegei közé jutó vér bedomborítja a belső réteget (ezzel akár elzárva a szív, vagy a hasi szervek vérellátását).

Okai szerint két fő fajtája van:
 Traumás aorta ruptúra
 Másodlagosan aorta aneurysma miatt

Tünetek, panaszok

Panaszok 
 Tépő, szakító fájdalom a hasban, a törzs oldalán, a lágyék, vagy hát területén
 Eszméletvesztés

Tünetek 
 Alacsony vérnyomás, hipovolémiás sokk
 Gyors szívverés 
 Kék elszíneződés a bőrön 
 Megváltozott tudatállapot
 Zúzódások a törzs oldalán,  a retroperitonealis vérzés jele (Grey-Turner jel)

Okok 
A leggyakoribb ok egy megrepedt aorta-aneurysma. Egyéb okok: trauma (baleset), iatrogén (orvosi eljárás által okozott)

Mechanizmus 
Az aorta fala egy rugalmas struktúra. A ruptúra, azaz a fal szakadása akkor következik be, ha a falfeszülés meghaladja a szövet szakítószilárdságát. A fal gyengüléséhez vezethet trauma, atheroszklerózis, vagy a kötőszövet gyengülése (szifilisz, Marfan-szindróma), esetleg tumoros beszűrődés. A falfeszülést növelheti egy aneurysma kialakulása, vagy a vérnyomás növekedése. A kialakuló  vérzés lehet retroperitonealis vagy intraperitoneális, illetve a ruptúra hosszabb távon sipolyt hozhat létre az aorta és a belek vagy a vena cava között.

Diagnózis 
A kórkép gyanúja felmerül kritikus állapotú betegekben hasi trauma, vagy rizikótényezők esetén. A diagnózist a sürgősségi osztályon gyorsan elvégzett ultrahang vagy CT-vizsgálat erősíti meg.

Megelőzés

Kezelés 
A kezelés azonnali műtét: ez lehet nyitott aorta műtét, vagy endovaszkuláris beavatkozás (EVAR). Egy aorta-okklúziós ballon ketéter áthidaló megoldásként segíthet stabilizálni a beteget, a további vérvesztés megakadályozásával.

Prognózis 
A gyors lefolyás miatt nagyon veszélyes. Mortalitása 90%-ot is eléri. Körülbelül 65-75% a kórházba se ér be, de mire a műtéig jutnának akár 90% is meghal.

Hivatkozások 

Szív- és érrendszeri betegségek